CAA steht für:
 Central African Airways, von 1946 bis 1967 bestehende staatliche Fluggesellschaft der Föderation von Rhodesien und Njassaland
 Cerebrale Amyloidangiopathie, Erkrankung der Blutgefäße des Gehirns
 DNS Certification Authority Authorization, eine Sicherheitsfunktion für TLS-verschlüsselte Internetverbindungen
 Civil Aeronautics Administration, Luftfahrtbehörde der USA
 Civil Aviation Authority, Luftfahrtbehörde Großbritanniens
 Club Arc Alpin, Arbeitsgemeinschaft der führenden alpinen Vereine der Alpenländer
 CoDeSys Automation Alliance, Herstellervereingung
 Codex Alimentarius Austriacus, Vorläufer des österreichischen Lebensmittelrechts
 Cold air advection, das Heranführen kalter Luftmassen in der Meteorologie
 College Art Association, einflussreicher US-amerikanischer Verband von Kunsthistorikern
 Colonial Athletic Association, eine US-Hochschulsportliga
 Commandos Autónomos Anticapitalistas, eine spanische linksextreme terroristische Vereinigung
 Compagnie Africaine d’Aviation, eine kongolesische Fluggesellschaft
 Component Application Architecture, Programmierschnittstelle des CAD-Programms CATIA V5
 Computational Aeroacoustics, siehe Numerische Aeroakustik
 Confédération Africaine d’Athlétisme, den Kontinentalverband der afrikanischen Leichtathletik-Landesverbände
 Constant Angular Acceleration, die kontinuierliche Erhöhung der Umdrehungsgeschwindigkeit eines Plattenlaufwerks, siehe Umdrehungsgeschwindigkeiten von Laufwerken
 Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum, Lose-Blatt-Katalog ägyptischer Altertümer vom Verlag Philipp von Zabern
 Cowboy Artists of America, nordamerikanische Vereinigung von Wild-West-Künstlern
 Creative Artists Agency, Künstleragentur in Beverly Hills

Siehe auch:
 Arbeitsgemeinschaft Computer-Anwendungen und Quantitative Methoden in der Archäologie (AG CAA), eine Arbeitsgemeinschaft bei der Gesellschaft für Klassifikation und bei den Altertumsverbänden

CAA